Miedna – wieś w Polsce w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol
 Miedna (obec. Miodne) – osada leśna w Polsce w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Miedna – wieś na Białorusi w obwodzie brzeskim w rejonie brzeskim w sielsowiecie znamienieckim
 Miedna (gmina) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. poleskim (obecnie na Białorusi)
 Miedna – struga, dopływ Leśnej Prawej

Linki zewnętrzne